Jag behöver dig, o Jesus kan syfta på:

 Jag behöver dig, o Jesus, dig som har mig återlöst – en sång med text och musik av Sven Söderlund
 Jag behöver dig, o Jesus, till min frälsning och mitt ljus – en sång med text från 1855 av Frederick Whitfield och musik komponerad omkring 1890 av Ira David Sankey
 Jag behöver dig, o Jesus, ty jag har blott synd i mig – översattes 1857 av Lina Sandell-Berg, se Jag behöver dig, o Jesus, till min frälsning och mitt ljus